Антон Матвеенко:
 Матвеенко, Антон Викторович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Матвеенко, Антон Евгеньевич (род. 1986) — белорусский футболист, полузащитник.